Paaliaq bezeichnet
einen Riesen aus der Mythologie der Inuit, siehe Paaliaq  (Mythologie) 
einen Mond des Planeten Saturn, siehe Paaliaq (Mond)